Symbols () — десятый студийный альбом германо-американской индастриал-рок-группы KMFDM, выпущенный в 1997 году лейблом ; ремастерированное издание альбома было выпущено в 2007 году по линии лейбла Metropolis Records.

Обзор 
Записанный в Сиэтле, альбом стал первым релизом группы с участием Тима Шёльда; хотя последний появился на альбоме только как гостевой музыкант, он стал впоследствии полноправным членом группы, приняв участие в записи альбомов Adios и Attak.

По словам фронтмена группы Саши Конецко, «название» альбома не несёт в себе особого значения, будучи изначально лишь идеей для названия, возникшей среди группы задолго по выпуска альбома. По словам же , идея для «названия» альбома возникла под влиянием комиксов, где схожим образом – посредством спецсимволов – замещаются ругательства. Символы с обложки альбома появляются также в тексте песни «Down and Out» на буклете альбома; на записи соответствующий момент замещён «запикиванием»; в тексте на сайте KMFDM символы замещены словом «SYMBOLS».

Песни «Megalomaniac», «Anarchy», and «Leid und Elend» были лицензированы для игры Test Drive 5. «Megalomaniac» вошла также в саундтрек фильма «Смертельная битва 2: Истребление»; песня «Anarchy» вошла в немецкое издание саундтрека к фильму «Затерянные в космосе».

Песни «Stray Bullet» и «Waste» получили внимание СМИ в связи с массовым убийством в школе «Колумбайн»; текст этих песен был опубликованы на личном сайте Эрика Харриса — одного из убийц; эта же песня шла фоном к видеоклипу, выложенному Пекка-Эриком Аувиненом перед массовым убийством в Йокела.

Оценки критиков 
Энди Хиндс из Allmusic дал альбому смешанный отзыв, полагая некоторые идеи группы всё более повторяющимися, но признаёт работу над программированием и качество продюсерской работы; Хиндс отмечает участие в записи Нивека Огра и Тима Шёльда, комментируя, что группе удаётся поддерживать свежесть своего звучания за счёт привлечения гостевых музыкантов. В целом, рецензент оценивает альбом как «хорошее место для начинающих», но также сказал, что постоянно следящих за творчеством KMFDM ждут «некоторые сюрпризы». Обозреватель газеты Chicago Sun-Times Кевин Уильямс называет песню «Megalomaniac» «невероятной и неудержимой» в качестве открывающего трека; по словам Уильямса, успех альбома может вылиться в «захват KMFDM всей электронной сцены».

Список композиций

Участники записи 
 Саша Конецко — программирование, вокал (1–6, 8, 10), ударные (7, 8)
  — вокал (1–6, 8, 10), перкуссия (2, 7, 8), слайд-гитара (2), тарелка (4, 6), бубен (4), гитара (6, 9), программирование (7–10), фортепиано (10)
  — гитара, программирование (2, 4, 9), бэк-вокал (6, 10), перкуссия (7, 8)
  — вокал (1, 2, 4, 7, 8, 10), бас-гитара (6)
  — гитара (4, 7-9), перкуссия (7)
 Билл Рифлин — ударные (6, 10), программирование (7, 10), перкуссия (7)
  — вокал (6, 9)
  — саксофон (8)
 Нивек Огр — вокал (5)
 Тим Шёльд — вокал (7)

Примечания 
Комментарий

Источники

Ссылки 
 Альбом Symbols на сайте KMFDM

Альбомы 1997 года 
Альбомы KMFDM
Альбомы TVT Records
Альбомы Metropolis Records